A temporada da Tunísia Ligue Professionnelle 1 na temporada 2017-18 foi a 92ª temporada do futebol de primeira linha na Tunísia . O calendário da temporada foi sorteado em 24 de julho. A competição começou em 15 de agosto.

Participantes

Tabela

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20|Pos
!width=185|Time
!width=20|J 
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GF
!width=20|GA
!width=20|GD
!width=20|Pts
!width=250|Notas
|- bgcolor=#bbffbb
|1||align=left|Espérance (C)
|26||17||7||2||45||19||+26||58||rowspan="2"|<small>Liga dos Campeões da CAF de 2018–19
|-bgcolor=#bbffbb
|2||align=left|Africain
|26||14||5||7||36||21||+15||47
|- bgcolor=#97DEFF
|3||align=left|Étoile du Sahel
|26||14||5||7||38||17||+21||47||rowspan="2"|<small>Copa das Confederações da CAF
|-bgcolor=#97DEFF
|4||align=left|Sfaxien
|26||13||7||6||37||18||+19||46
|-
|5||align=left|Bizertin
|26||14||1||11||40||32||+8||37*
|-
|6||align=left|Monastir
|26||9||9||8||25||21||+4||36
|-
|7||align=left|ES Métlaoui
|26||9||7||10||30||35||-5||34
|-
|8||align=left|JS Kairouan
|26||9||5||12||20||32||-12||32
|-
|9||align=left|Stade Tunisien
|26||8||7||11||29||36||-7||31
|-
|10||align=left|Gabès
|26||7||8||11||25||32||-7||29
|-
|11||align=left|Stade Gabèsien
|26||6||10||10||15||21||-6||28
|-bgcolor=#ffcccc
|12||align=left|Ben Guerdane
|26||7||5||14||22||34||-12||26||rowspan="1"|<small>Play Off 
|-bgcolor=#ffcccc
|13||align=left|Espérance Zarzis
|26||5||11||10||13||26||-13||26||rowspan="2"|Rebaixados
|-bgcolor=#ffcccc
|14||align=left|CO Médenine
|26||4||5||17||12||43||-31||17
|}

Club Africain está à frente porconfrontos diretos: 
Club Africain 1-0 Étoile du Sahel (semana 8), 
Étoile du Sahel 0–1 Club Africain (semana 21)

CA Bizertin perdeu 6 pontos pela FIFA por não pagar um ex-jogador

Artilheiros

.

Campeão

Referências
 FTF 

Competições de futebol da Tunísia